Área metropolitana de Columbus podría referirse a:

 Área metropolitana de Columbus (Indiana), en Indiana, Estados Unidos; 
 Área metropolitana de Columbus (Georgia) en Georgia, Estados Unidos; o
 Área metropolitana de Columbus (Ohio) en Ohio, Estados Unidos.